Темите (17-67) по-долу са покрити в глава II-ра: Остеология от Анатомията на Грей (версия от 1918 г.)

Въведение ()

classes
 Long bones
 body, or diaphysis
 medullary canal
 epiphyses
 Short bones
 Flat bones
 tables of the skull
 vitreous table

classes
 Flat bones
 diploë
 Irregular bones
 Surfaces of bones
 articular eminences
 articular depressions
 non-articular eminences
 tuberosity, protuberance, or process
 tubercle
 spine
 ridge, crest, or line
 non-articular depressions
 fossæ, pits, depressions, grooves, furrows, fissures, notches
 perforation/passage
 foramen
 canal

Development of the skeleton

Скелет
 Аксиален скелет
 appendicular skeleton
 Гръбначен стълб
 Сомит
 intersegmental septa
 myocœl
 Дерматом
 Миотом
 Склеротом
 sclerotogenous layer

Vertebral column
 membranous vertebral column

Vertebral column
 cartilaginous vertebral column
 hypochordal bar or brace
 nucleus pulposus
 Ribs
 primitive costal arches

Sternum
 sternal plate
 Skull

Череп
 membranous cranium
 chondrocranium
 chordal or vertebral portion
 prechordal or prevertebral portion
 trabeculae cranii
 parachordal cartilages

cartilaginous ear-capsules
 trabeculae cranii
 ethmoidal plate
 dermal or covering bones

Bone ()

Structure and Physical Properties
 compact tissue
 cancellous tissue

medullary mem
 Periosteum
 granular corpuscles or osteoblasts
 Marrow

Marrow
 myelocytes
 erythroblasts or normoblasts
 Giant cells (myeloplaxes, osteoclasts)
 Howship's foveolæ
 Vessels and Nerves of Bone
 blood vessels
 medullary artery or nutrient artery

Vessels and Nerves of Bone
 Вени
 Lymphatic vessels
 Нерви
 Minute Anatomy
 Haversian systems
 Haversian canal
 lamellæ
 lacunæ
 canaliculi
 interstitial lamellæ
 circumferential lamellæ

Minute Anatomy
 primary or fundamental lamellæ
 secondary or special lamellæ
 Haversian canals
 lamellæ
 perforating fibers
 Lacunæ

Minute Anatomy
 bone-cell
 bone-corpuscle
 Canaliculi
 bone cells
 Ossification
 intramembranous ossification

Ossification
 intramembranous ossification
 osteoblasts
 Osteogenetic fibers

Ossification
 intercartilaginous ossification
 epiphysial cartilage
 center of ossification
 primary areolæ
 perichondrium

Ossification
 osteoblasts, or bone-formers
 osteoclasts, or bone-destroyers
 secondary areolæ or medullary spaces

Ossification
 Епифиза
 pressure epiphyses
 traction epiphyses
 atavistic epiphyses

The vertebral column ()

Columna Vertebralis; Spinal column

General characteristics of a vertebra ()

typical vertebra
 vertebral foramen
 intervertebral foramina
 body of vertebra (corpus vertebræ)

body of vertebra (corpus vertebræ)
 vertebral arch or neural arch (posterior part)
 pedicle of vertebral arch (radices arci vertebræ)
 vertebral notches
 lamina of the vertebral arch
 processes of vertebra
 1 Spinous process (processus spinosus)
 4 Articular processes
 2 Transverse processes (processus transversi)

The cervical vertebrae ()

cervical vertebræ
 body
 anterior surface
 posterior surface

upper surface
 lower surface
 pedicles
 laminae
 vertebral foramen
 spinous process
 superior articular process
 inferior articular process
 transverse processes
 foramen transversarium
 costal process or costal element
 anterior tubercle
 posterior tubercle

First cervical vertebra (atlas)
 anterior arch
 anterior tubercle
 posterior arch
 posterior tubercle
 fovea dentis
 dens (anatomy)
 sulcus arteriae vertebralis
 inferior vertebral notches
 lateral masses
 superior facets

First cervical vertebra (atlas)
 inferior articular facets
 transverse processes
 second cervical vertebra (epistropheus or axis)
 body
 dens or odontoid process
 apex

second cervical vertebra (epistropheus or axis)
 pedicles
 laminae
 transverse processes
 superior articular surfaces
 inferior articular surfaces
 superior vertebral notches
 inferior vertebral notches
 spinous process
 Seventh cervical vertebra (Vertebra prominens)
 transverse processes

Seventh cervical vertebra (Vertebra prominens)
 cervical rib

The thoracic vertebrae ()

thoracic vertebræ

First thoracic vertebra
 Ninth thoracic vertebra
 Tenth thoracic vertebra
 Eleventh thoracic vertebra
 Twelfth thoracic vertebra

The lumbar vertebrae ()

lumbar vertebræ

tubercles
 mammillary process
 accessory process
 Fifth lumbar vertebra

The sacral and coccygeal vertebrae ()

Sacrum (os sacrum)
 sacrovertebral angle
 Pelvic surface of sacrum (facies pelvina)
 transverse ridges
 anterior sacral foramina
 lateral parts of the sacrum

Dorsal surface of sacrum (facies dorsalis)
 middle sacral crest
 sacral groove
 sacral articular crests

Dorsal surface of sacrum (facies dorsalis)
 sacral cornua
 posterior sacral foramina
 lateral crests
 Lateral surface of sacrum
 auricular surface
 sacral tuberosity
 inferior lateral angle
 base of the sacrum (basis oss. sacri)

base of the sacrum (basis oss. sacri)
 ala of sacrum
 Apex of the sacrum (apex oss. sacri)
 Vertebral canal (canalis sacralis; sacral canal)

Differences in the Sacrum of the Male and Female
 Coccyx (os coccygis)
 coccygeal cornua
 Ossification of the Vertebral column

neurocentral synchondroses

Ossification of the Vertebral column

The vertebral column as a whole ()

Curves of vertebral column

Posterior surface
 vertebral groove
 Lateral surfaces

The thorax ()

thorax or chest

Thorax: boundaries of:
 Thorax: skeleton of:
 upper opening of the thorax

lower opening of the thorax
 subcostal angle

The sternum ()

sternum (breast bone)

Manubrium (manubrium sterni)
 jugular notch or presternal notch
 Body of sternum (corpus sterni; gladiolus)

Body of sternum (corpus sterni; gladiolus)
 sternal foramen
 sternal angle (angulus Ludovici)
 Xiphoid process (processus xiphoideus; ensiform or xiphoid appendix)

fissura sterni

The ribs ()

ribs (Costæ)
 true ribs or vertebro-sternal ribs
 false ribs
 vertebro-chondral ribs
 floating ribs or vertebral ribs
 intercostal spaces
 Common Characteristics of the Ribs
 Posterior Extremity
 crista colli costœ

Posterior Extremity
 head of rib
 neck of rib
 tubercle of rib
 articular portion
 non-articular portion
 body or shaft
 angle
 costal groove

Anterior extremity or sternal extremity
 Peculiar ribs
 First rib
 scalene tubercle
 Second rib

Peculiar ribs
 Tenth rib
 Eleventh rib and Twelfth rib

The costal cartilages ()

costal cartilages (Cartilagines Costales)

The skull ()

skull
 cranium
 skeleton of the face

The cranial bones

The occipital bone ()

occipital bone
 foramen magnum
 squama (squama occipitalis)
 external surface
 external occipital protuberance
 highest nuchal line

squama (squama occipitalis)
 external surface
 superior nuchal line
 planum occipitale
 planum nuchale
 median nuchal line
 inferior nuchal line
 internal surface
 cruciate eminence
 internal occipital protuberance

squama (squama occipitalis)
 internal surface
 sagittal sulcus
 internal occipital crest
 vermian fossa
 confluence of the sinuses
 Lateral parts of occipital bone (pars lateralis)
 under surfaces of the lateral part
 condyles
 hypoglossal canal (anterior condyloid foramen)
 condyloid fossa
 condyloid canal
 jugular process
 jugular notch
 intrajugular process
 paramastoid process
 upper surface of the lateral part
 jugular tubercle

Basilar part of occipital bone (pars basilaris)
 pharyngeal tubercle
 Foramen magnum
 Angles
 superior angle
 posterior fontanelle
 inferior angle
 lateral angles
 Borders
 superior borders
 lambdoidal suture
 inferior borders
 Ossification of occipital bone

The parietal bone ()

external surface
 parietal eminence (tuber parietale)

external surface
 superior temporal line and inferior temporal line
 parietal foramen
 internal surface
 sagittal sulcus
 arachnoid granulations (Pacchionian bodies)
 Borders
 sagittal border
 squamous border

Borders
 coronal suture
 occipital border
 lambdoidal suture
 Angles
 frontal angle
 bregma
 anterior fontanelle
 sphenoidal angle
 occipital angle
 lambda
 posterior fontanelle
 mastoid angle
 asterion

The frontal bone ()

Squama (squama frontalis)
 metopic suture
 frontal eminence (tuber frontale)
 superciliary arches
 glabella
 supraorbital margin

Squama (squama frontalis)
 supraorbital notch or supraorbital foramen
 zygomatic process
 temporal line
 upper temporal line and lower temporal line
 nasal part
 nasal notch
 nasion
 nasal process
 spine of squama
 sagittal sulcus
 frontal crest

Squama (squama frontalis)
 foramen cecum
 Orbital or Horizontal Part (pars orbitalis)
 orbital plates
 ethmoidal notch
 lacrimal fossa
 fovea trochlearis
 trochlear spine
 ethmoidal notch
 anterior ethmoidal canal

Orbital or Horizontal Part (pars orbitalis)
 posterior ethmoidal canal
 frontal air sinuses
 frontonasal duct
 border of the squama
 posterior borders of the orbital plates
 Ossification of frontal bone

The temporal bone ()

temporal bone

Squama (squama temporalis)
 temporal line, or supramastoid crest
 zygomatic process
 anterior root and posterior root
 articular tubercle (eminentia articularis)

Squama (squama temporalis)
 suprameatal triangle, or mastoid fossa
 mandibular fossa (glenoid fossa)
 petrotympanic fissure (Glaserian fissure)

parietal notch
 antero-inferior border
 Mastoid portion (pars mastoidea)
 mastoid foramen
 mastoid process
 mastoid notch (digastric fossa)
 occipital groove

Mastoid portion (pars mastoidea)
 sigmoid sulcus
 mastoid cells
 tympanic antrum
 tegmen tympani
 attic or epitympanic recess
 Petrous portion (pars petrosa)
 petrosquamous suture
 eminence (eminentia arcuata)
 tegmen tympani
 hiatus of the facial canal

Petrous portion (pars petrosa)
 Trigeminal impression
 posterior surface
 Internal acoustic meatus
 Crista falciformis
 Area cribrosa media
 Foramen singulare
 Tractus spiralis foraminosus
 Canalis centralis cochleœ
 Area cribrosa superior
 Area facialis
 Aquæductus Fallopii
 Aquæductus vestibuli
 Subarcuate fossa
 inferior surface
 Carotid canal

Petrous portion (pars petrosa)
 inferior surface
 aquæductus cochleæ
 jugular fossa
 inferior tympanic canaliculus
 mastoid canaliculus
 jugular surface
 vaginal process
 styloid process
 stylomastoid foramen
 angles
 superior angle
 posterior angle
 jugular fossa

Petrous portion (pars petrosa)
 angles
 jugular foramen
 anterior angle
 petrosquamous suture
 septum canalis musculotubarii (processus cochleariformis)
 Tympanic part (pars tympanica)
 tympanic sulcus
 antero-inferior surface
 vaginal process
 foramen of Huschke
 external acoustic meatus
 suprameatal spine
 Styloid process (processus styloideus)
 Ossification of temporal bone

Ossification of temporal bone
 Proötic center of temporal bone
 Pterotic center of temporal bone
 Epiotic center of temporal bone
 tympanic ring

The sphenoid bone ()

body of sphenoid bone
 sphenoidal air sinuses
 superior surface of sphenoid
 ethmoidal spine
 chiasmatic groove (optic groove)
 optic foramen
 tuberculum sellæ
 sella turcica
 fossa hypophyseos
 middle clinoid processes
 dorsum sellæ
 posterior clinoid processes
 petrosal process

superior surface of sphenoid
 clivus
 lateral surfaces of sphenoid
 carotid groove
 lingula
 posterior surface of sphenoid

anterior surface of sphenoid
 sphenoidal crest
 sphenoidal air sinus
 sphenoidal conchæ
 inferior surface of sphenoid
 sphenoidal rostrum
 vaginal process
 Great wings (alæ magnæ) (ali-sphenoids)

Great wings (alæ magnæ) (ali-sphenoids)
 spina angularis (sphenoidal spine)
 foramen rotundum
 foramen ovale
 foramen Vesalii
 foramen spinosum
 infratemporal crest
 sulcus tubæ

Great wings (alæ magnæ) (ali-sphenoids)
 pterion
 Small wings (alæ parvæ)
 orbito-sphenoids
 Surfaces
 superior orbital fissure
 Borders
 anterior clinoid process
 optic foramen
 Pterygoid processes (processus pterygoidei)
 pterygopalatine groove
 pterygoid fissure
 pterygoid fossa
 scaphoid fossa
 lateral pterygoid plate
 Medial pterygoid plate
 pterygoid hamulus
 vaginal process

Pterygoid processes (processus pterygoidei)
 pterygoid tubercle
 processus tubarius
 Sphenoidal conchæ (conchæ sphenoidales; sphenoidal turbinated processes)

ethmoid bone ()

Cribiform plate (lamina cribrosa; horizontal lamina)
 crista galli
 alæ

Perpendicular plate (lamina perpendicularis; vertical plate)
 Labyrinth or Lateral mass (labyrinthus ethmoidalis)
 ethmoidal cells
 Surfaces
 upper surface
 anterior and posterior ethmoidal canals
 posterior surface

Surfaces
 lateral surface
 lamina papyracea (os planum)
 uncinate process

Surfaces
 medial surface
 middle nasal concha
 superior meatus
 superior nasal concha
 middle meatus of the nose
 infundibulum
 sutural or Wormian bones

The facial bones

The nasal bones ()

nasal bones

The maxillæ (upper jaw) ()

maxillæ

Body of maxilla (corpus maxillæ)
 maxillary sinus (antrum of Highmore)
 Surfaces
 anterior surface of the body of the maxilla
 incisive fossa
 canine fossa
 canine eminence
 infraorbital foramen
 nasal notch
 anterior nasal spine
 infratemporal surface of the body of the maxilla
 alveolar canals
 maxillary tuberosity

Body of maxilla (corpus maxillæ)
 Surfaces
 orbital surface of the body of the maxilla
 lacrimal notch
 infraorbital groove
 infraorbital canal

Body of maxilla (corpus maxillæ)
 Surfaces
 nasal surface of the body of the maxilla
 pterygopalatine canal
 lacrimal groove
 conchal crest

 Maxillary sinus or Antrum of Highmore (sinus maxillaris)

Body of maxilla (corpus maxillæ)
 alveolar canals
 Zygomatic process (processus zygomaticus; malar process)
 Frontal process (processus frontalis; nasal process)
 ethmoidal crest
 agger nasi
 lacrimal fossa
 anterior lacrimal crest
 lacrimal tubercle
 Alveolar process (processus alveolaris)
 alveolar arch
 alveolar point

Palatine process (processus palatinus; palatal process)
 incisive foramen
 incisive canals
 foramina of Stenson
 foramina of Scarpa
 premaxilla (os incisivum)

Palatine process (processus palatinus; palatal process)
 nasal crest
 incisor crest
 anterior nasal spine
 Ossification of maxilla

The lacrimal bone ()

lacrimal bone

posterior lacrimal crest
 lacrimal sulcus (sulcus lacrimalis)
 lacrimal hamulus
 lesser lacrimal bone

The zygomatic bone ()

Surfaces
 malar surface
 zygomaticofacial foramen
 temporal surface
 zygomaticotemporal foramen

 Processes
 frontosphenoidal process

Processes
 orbital process
 zygomaticoörbital foramina

Processes
 maxillary process
 temporal process

 Borders
 antero-superior border or orbital border
 antero-inferior border or maxillary border
 postero-superior border or temporal border
 postero-inferior border or zygomatic border

 Ossification of zygomatic bone

 Articulations

The palatine bone ()

pterygopalatine fossa and pterygoid fossa
 inferior orbital fissure

Horizontal part of palatine bone (pars horizontalis; horizontal plate of palatine bone)
 posterior nasal spine
 Vertical part of palatine bone (pars perpendicularis; perpendicular plate of palatine bone)
 conchal crest
 ethmoidal crest

Vertical part of palatine bone (pars perpendicularis; perpendicular plate of palatine bone)
 pterygopalatine canal
 maxillary process
 sphenopalatine notch
 sphenopalatine foramen
 processes
 Pyramidal process of palatine bone or Tuberosity (processus pyramidalis)
 Orbital process of palatine bone (processus orbitalis)

processes
 Sphenoidal process of palatine bone (processus sphenoidalis)
 sphenopalatine notch
 Ossification of sphenoid

The inferior nasal concha ()

inferior nasal concha
 lacrimal process
 ethmoidal process
 maxillary process

The vomer ()

nasopalatine groove

ethmovomerine cartilage

The mandible (lower jaw) ()

Body of mandible (corpus mandibulae)
 external surface of mandible
 symphysis menti
 mental protuberance
 mental tubercle
 incisive fossa
 mental foramen
 oblique line
 internal surface of mandible
 mental spines

Body of mandible (corpus mandibulae)
 internal surface of mandible
 mylohyoid line
 Ramus of mandible (ramus mandibulae; perpendicular portion of mandible)
 mandibular foramen
 lingula mandibulae
 mylohyoid groove
 mandibular canal

Ramus of mandible (ramus mandibulae; perpendicular portion of mandible)
 angle of the mandible
 Coronoid process (processus coronoideus)
 Condyloid process (processus condyloideus)
 condyle of condyloid process
 neck of condyloid process
 mandibular notch

articulations of mandible
 Changes produced in the mandible by age
 Ossification of the mandible

The hyoid bone ()

Basihyal of hyoid bone

Greater Cornua or Thyrohyals (cornua majora)
 Lesser Cornua or Ceratohyals (cornua minora)

The exterior of the skull ()

Norma verticalis

Norma verticalis
 coronal sutures
 sagittal sutures
 lambdoidal suture
 bregma
 lambda
 parietal eminence and parietal foramen
 obelion
 glabella
 superciliary arches
 frontal eminences
 frontal suture
 temporal lines

Norma basalis

Norma basalis

incisive foramen
 incisive canals (foramina of Stenson)
 foramina of Scarpa
 greater palatine foramen
 pyramidal process of the palatine bone
 lesser palatine foramina
 posterior nasal spine
 choanæ
 pharyngeal canals
 pterygoid canal
 scaphoid fossa
 hamulus
 pharyngeal tubercle
 foramen ovale
 foramen spinosum
 spina angularis (sphenoidal spine)
 mandibular fossa
 petrotympanic fissure
 articular tubercle

styloid process
 stylomastoid foramen
 tympanomastoid fissure
 mastoid notch
 occipital groove
 foramen lacerum
 pterygoid canal
 carotid canal
 sulcus tubæ auditivæ
 petrosphenoidal fissure
 carotid canal
 aquæductus cochleæ
 jugular foramen
 inferior tympanic canaliculus
 mastoid canaliculus
 petroöccipital fissure
 foramen magnum
 jugular process
 basion
 opisthion
 condyloid fossa

median nuchal line
 external occipital protuberance
 superior nuchal line and inferior nuchal line

Norma lateralis

Norma lateralis
 zygomaticotemporal suture
 zygomaticofrontal suture
 sphenozygomatic suture
 sphenofrontal suture
 sphenoparietal suture
 sphenosquamosal suture
 pterion

squamosal suture
 parietomastoid suture
 coronal suture and lambdoidal suture
 occipitomastoid suture
 mastoid foramen
 asterion
 superciliary arch
 frontal eminence
 parietal eminence
 external occipital protuberance
 temporal lines
 Temporal fossa (fossa temporalis)
 stephanion
 zygomaticotemporal foramen
 infratemporal crest
 inferior orbital fissure or sphenomaxillary fissure
 zygomatic arch
 external acoustic meatus
 suprameatal triangle
 suprameatal spine
 mandibular fossa

Infratemporal fossa (fossa infratemporalis; zygomatic fossa)
 zygomatic arch
 foramen ovale and foramen spinosum
 alveolar canals
 inferior orbital fissure (fissura orbitalis inferior; sphenomaxillary fissure)

pterygomaxillary fissure
 Pterygopalatine fossa (fossa pterygopalatina; sphenomaxillary fossa)
 foramen rotundum
 pterygoid canal
 pharyngeal canal
 sphenopalatine foramen
 pterygopalatine canal

Norma occipitalis

Norma occipitalis
 sagittal suture
 lambdoidal suture
 parietomastoid suture
 occipitomastoid suture
 external occipital protuberance or inion
 planum occipitale
 planum nuchale
 mastoid foramen

Norma frontalis

Norma frontalis
 anterior nasal aperture

frontal eminences
 superciliary arches
 glabella
 frontal suture
 nasion
 supraorbital notch or supraorbital foramen

anterior nasal spine
 infraorbital foramen
 zygomaticofacial foramen

incisive fossa
 mental foramen

Orbits

Orbits (orbitæ)
 roof of orbit
 trochlear fovea
 lacrimal fossa
 floor of orbit
 infraorbital groove

medial wall
 lacrimal groove
 posterior lacrimal crest
 dacryon
 anterior ethmoidal foramen
 posterior ethmoidal foramen
 lateral wall
 superior orbital fissure
 inferior orbital fissure
 base of the orbit
 supraorbital notch or supraorbital foramen
 apex of orbit

The interior of the skull ()

Inner Surface of the Skull-cap

Skull: upper surface of base of:
 Skull: fossa of:

 Anterior cranial fossa (fossa cranii anterior)
 Frontoethmoidal suture
 Sphenoethmoidal suture
 sphenofrontal suture
 frontal crest
 foramen cecum
 crista galli
 olfactory groove
 anterior and posterior ethmoidal foramina
 ethmoidal spine

 Middle cranial fossa (fossa cranii media)
 squamosal suture
 sphenoparietal suture
 sphenosquamosal suture
 sphenopetrosal suture

Middle cranial fossa (fossa cranii media)
 carotid groove

Middle cranial fossa (fossa cranii media)
 lingula
 superior orbital fissure
 foramen rotundum
 foramen ovale
 foramen Vesalii
 foramen spinosum
 foramen lacerum
 hiatus of the facial canal

 Posterior cranial fossa (fossa cranii posterior)
 occipitomastoid suture
 parietomastoid suture
 foramen magnum

Posterior cranial fossa (fossa cranii posterior)
 petro-occipital fissure
 jugular foramen
 internal acoustic meatus
 inferior occipital fossæ
 internal occipital crest
 transverse sinuses
 mastoid foramen
 condyloid canal

Nasal cavity (cavum nasi; nasal fossa)
 roof of nasal cavity
 floor of nasal cavity
 medial wall (septum nasi)

Nasal cavity (cavum nasi; nasal fossa)
 lateral wall
 superior meatus
 sphenopalatine foramen
 posterior ethmoidal cells
 sphenoethmoidal recess
 middle meatus
 hiatus semilunaris
 bulla ethmoidalis
 infundibulum
 frontonasal duct
 ostium maxillare
 inferior meatus

Anterior nasal aperture
 choanæ
 Fontanelles
 anterior fontanelle (bregmatic fontanelle)
 posterior fontanelle
 lateral fontanelles

Skull: sexual differences in:
 Craniology

The Points in the Median plane
 The Points on Either Side of the Median plane

Cleft palate
 Endognathion
 Mesognathion

The extremities ()

The bones of the upper extremity

The clavicle ()

(Ossa Extremitatis Superioris) & (Clavicula; Collar bone)
 clavicle
 coracoid tuberosity (conoid tubercle)
 oblique or trapezoid ridge

costal tuberosity (rhomboid impression)
 subclavian groove
 Sternal extremity (extremitas sternalis; internal extremity)
 Acromial extremity (extremitas acromialis; outer extremity)

The scapula/Shoulder blade ()

Surfaces
 subscapular fossa

Surfaces
 subscapular angle
 supraspinatous fossa
 infraspinatous fossa
 Spine of scapula (spina scapulæ)
 crest of the spine
 great scapular notch
 Acromion

Borders
 superior border
 scapular notch

Borders
 axillary border
 infraglenoid tuberosity

Borders
 vertebral border
 Angles
 medial angle
 inferior angle

Angles
 lateral angle
 glenoid cavity
 glenoidal labrum
 supraglenoid tuberosity
 Coracoid process (processus coracoideus)

Ossification of scapula

The humerus ()

Upper extremity of humerus
 head of humerus (caput humeri)
 surgical neck
 Anatomical neck (collum anatomicum)
 Greater tubercle (tuberculum majus; greater tuberosity)
 Lesser tubercle (tuberculum minus; lesser tuberosity)
 intertubercular groove (bicipital groove)
 crests of the greater and lesser tubercles (bicipital ridges)
 body of humerus or shaft of humerus (corpus humeri)

body of humerus or shaft of humerus (corpus humeri)
 radial sulcus (musculospiral groove)
 lateral supracondylar ridge
 crest of the lesser tubercle
 medial supracondylar ridge
 deltoid tuberosity
 radial sulcus

Lower extremity of humerus
 articular surface
 capitulum of the humerus
 radial fossa
 trochlea
 coronoid fossa
 olecranon fossa
 supratrochlear foramen
 lateral epicondyle
 medial epicondyle

Ossification of humerus

The ulna ()

Upper extremity of ulna (proximal extremity of ulna)
 Olecranon (olecranon process)
 Coronoid process (processus coronoideus)
 tuberosity of the ulna
 radial notch

Upper extremity of ulna (proximal extremity of ulna)
 Semilunar notch (incisura semilunaris; greater sigmoid cavity)
 Radial notch (incisura radialis; lesser sigmoid cavity)
 Body of ulna or Shaft of ulna (corpus ulnæ)

Body of ulna or Shaft of ulna (corpus ulnæ)
 perpendicular line
 medial surface (facies medialis; internal surface)
 Lower extremity (distal extremity)
 head of ulna
 styloid process

ossification of ulna

The radius ()

Upper extremity of radius (proximal extremity)
 head of radius
 neck of radius
 radial tuberosity
 Body of radius or Shaft of radius (corpus radii)
 oblique line of the radius

Lower extremity of radius
 ulnar notch of the radius (sigmoid cavity)
 styloid process
 Ossification of radius

The hand

The carpus ()

Bones of the Proximal Row (upper row)
 Navicular bone (os naviculare manus; scaphoid bone)

Bones of the Proximal Row (upper row)
 Lunate bone (os lunatum; semilunar bone)
 Triangular bone (os triquetum; cuneiform bone)

Bones of the Proximal Row (upper row)
 Pisiform bone (os pisiforme)
 Bones of the Distal Row (lower row)
 Greater multangular bone (os multangulum majus; trapezium)
 Lesser multangular bone (os multangulum minus; trapezoid bone)

Bones of the Distal Row (lower row)
 Capitate bone (os capitatum; os magnum)

Bones of the Distal Row (lower row)
 Hamate bone (os hamatum; unciform bone)
 Hamulus of hamate bone

The metacarpus ()

metacarpus

Metacarpal bones (Ossa metacarpalia I-V)
 First metacarpal bone
 Second metacarpal bone
 Third metacarpal bone
 Fourth metacarpal bone
 Fifth metacarpal bone

The phalanges of the hand ()

phalanges (Phalanges digitorum manus)
 body
 proximal extremities
 distal extremities
 ungual phalanges
 Articulations

The bones of the lower extremity

The hip bone ()

Ossa Extremitatis Inferioris & Os Coxæ; Innominate bone
 hip bone
 acetabulum
 obturator foramen

Ilium

Ilium (os ilii)
 arcuate line
 Body of ilium (corpus oss. ilii)

Ala (ala oss. ilii)
 External surface
 dorsum ilii
 posterior gluteal line (superior curved line)

Ala (ala oss. ilii)
 External surface
 anterior gluteal line (middle curved line)
 inferior gluteal line (inferior curved line)

Ala (ala oss. ilii)
 Internal surface of the ala
 iliac fossa
 arcuate line
 anterior surface (auricular surface)
 iliac tuberosity
 preauricular sulcus
 Crest of the ilium
 Anterior border of the ala
 anterior superior iliac spine and posterior superior iliac spine
 anterior inferior iliac spine
 iliopectineal eminence
 Posterior border of the ala
 posterior superior iliac spine
 posterior inferior iliac spine
 greater sciatic notch

Ischium 
 Ischium (os ischii)
 body of ischium (corpus ossis ischii)

body of ischium (corpus ossis ischii)
 posterior obturator tubercle
 ischial spine
 greater sciatic notch
 lesser sciatic notch
 Superior ramus (ramus superior ossis ischii; descending ramus)
 tuberosity of the ischium
 Inferior ramus (ramus inferior ossis ischii; ascending ramus)

Pubis

Pubis (os pubis)
 Body of pubis (corpus oss. pubis)
 Superior ramus (ramus superior oss. pubis; ascending ramus)
 Medial portion of superior ramus
 pubic tubercle (pubic spine)
 subcutaneous inguinal ring (external abdominal ring)
 inguinal ligament (Poupart's ligament)
 inguinal falx (conjoined tendon of Obliquus internus and Transversus)
 lacunar ligament (Gimbernat's ligament)
 reflected inguinal ligament (triangular fascia)
 pubic crest
 Lateral portion of superior ramus
 iliopectineal eminence
 obturator crest

Inferior ramus (ramus inferior oss. pubis; descending ramus)
 Acetabulum (cotyloid cavity)
 glenoidal labrum (cotyloid ligament)
 acetabular notch
 acetabular fossa
 lunate surface
 Obturator foramen (foramen obturatum; thyroid foramen)
 obturator groove
 posterior obturator tubercle
 anterior obturator tubercle

The pelvis ()

bones comprising pelvis
 left and right hip bones
 sacrum
 coccyx
 linea terminalis (pelvic brim)
 Greater pelvis or False pelvis (pelvis major)

Lesser pelvis or True pelvis (pelvis minor)
 Superior circumference
 superior aperture or inlet
 anteroposterior or conjugate diameter
 transverse diameter
 oblique diameter

Lesser pelvis or True pelvis (pelvis minor)
 Lower circumference
 inferior aperture or outlet
 pubic arch
 sciatic notches
 antero-posterior diameter
 transverse diameter

Pelvis: male and female, differences between:

The femur ()

Femur (Thigh bone)

Upper extremity of femur (proximal extremity)
 Head of femur (caput femoris)
 fovea capitis femoris
 Neck of femur (collum femoris)

Upper extremity of femur (proximal extremity)
 Trochanters
 Greater trochanter (trochanter major; great trochanter)
 trochanteric fossa (digital fossa)

Upper extremity of femur (proximal extremity)
 Lesser trochanter (trochanter minor; small trochanter)
 tubercle of the femur
 intertrochanteric line (spiral line of the femur)

Upper extremity of femur (proximal extremity)
 intertrochanteric crest
 linea quadrata
 Body of femur or Shaft of femur (corpus femoris)
 linea aspera
 gluteal tuberosity
 third trochanter
 pectineal line
 popliteal surface
 adductor tubercle
 medial lip
 lateral lip

Lower extremity of femur (distal extremity)
 condyles
 patellar surface
 intercondyloid fossa
 lateral condyle
 medial condyle
 intercondyloid line
 medial epicondyle
 lateral epicondyle

Lower extremity of femur (distal extremity)
 articular surface
 patellar surface
 tibial surfaces

Ossification of femur

The patella ()

Patella (Knee cap)

The tibia ()

Tibia (Shin bone)
 Upper extremity of tibia (proximal extremity)
 medial condyle and lateral condyle
 superior articular surface
 intercondyloid eminence (spine of tibia)
 anterior surfaces
 tuberosity of the tibia
 posterior intercondyloid fossa

Body of tibia or Shaft of tibia (corpus tibiæ)
 interosseous crest or lateral border

Body of tibia or Shaft of tibia (corpus tibiæ)
 popliteal line

Body of tibia or Shaft of tibia (corpus tibiæ)
 nutrient foramen
 Lower extremity of tibia
 medial malleolus
 inferior articular surface

Lower extremity of tibia
 malleolar sulcus
 Ossification of tibia

The fibula ()

Fibula (Calf bone)
 Upper extremity or Head of fibula (capitulum fibulœ; proximal extremity)
 apex (styloid process)
 Body of fibula or shaft of fibula (corpus fibulæ)
 antero-lateral border
 antero-medial border, or interosseous crest

Body of fibula or shaft of fibula (corpus fibulæ)
 postero-lateral border
 postero-medial border (oblique line)

Lower extremity or Lateral malleolus (malleolus lateralis; distal extremity; external malleolus)
 malleolar sulcus
yeaahh

The foot

The tarsus ()

Tarsal bones (Ossa tarsi)
 Calcaneus (Os calcis)
 Calcaneal sulcus

Calcaneus (Os calcis)
 Calcaneal tuberosity
 Sustentaculum tali
 Trochlear process of calcaneus
 Talus (Astragalus, Ankle bone)

Talus (Astragalus, Ankle bone)
 Corpus tali
 sulcus tali
 sinus tarsi

Talus (Astragalus, Ankle bone)
 Os trigonum
 Collum tali
 Caput tali
 Cuboid bone (Os cuboideum)
 Tuberosity of cuboid

Navicular bone of tarsus (Os naviculare pedis)
 Tuberosity of navicular bone
 Cuneiform bones
 First cuneiform bone (Os cuneiforme primum)

Cuneiform bones
 Second cuneiform bone (Os cuneiforme secundum)
 Third cuneiform bone (Os cuneiforme tertium)

The metatarsus ()

Metatarsus
 Metatarsal bones (Ossa metatarsalia)
 First metatarsal bone

Second metatarsal bone

Third metatarsal bone
 Fourth metatarsal bone
 Fifth metatarsal bone
 Tuberosity: of fifth metatarsal bone

The phalanges of the foot ()

phalanges of the foot (Phalanges Digitorum Pedis)
 ungual phalanges

Comparison of the bones of the hand and foot ()

Comparison of bones of hand and foot

The sesamoid bones ()

Sesamoid bones (Ossa sesamoidea)

Вижте също 
 Анатомията на Грей
 Списък на темите и фигурите в Анатомията на Грей
 Списък на фигурите в Анатомията на Грей: II. Остеология

Анатомия на Грей